A portugál futsal-válogatott Portugália nemzeti csapata, amelyet a Portugál labdarúgó-szövetség, (portugálul:Federação Portuguesa de Futebol) irányít.

2000-ben szerepelt először vb-n és a harmadik helyen végezve a bronzérmet szerezte meg.

Az 1999-es, a 2003-as és a 2005-ös kontinensviadalon a csoportkörből nem sikerült továbbjutnia. 2007-ben a negyedik helyet szerezte meg. A Magyarországon rendezett 2010-es futsal-Európa-bajnokságon bejutott a döntőbe, de ott végül 4–2-es vereséget szenvedett a rekordbajnok Spanyolországtól.

Eredmények

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Kapcsolódó szócikkek 
 Portugál labdarúgó-válogatott

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap.

Futsalválogatottak
Portugál labdarúgás